Výrazem český stát nebo Česko je možné označit stát Čechů v různých obdobích minulosti i současnosti:
 České knížectví – (9. století-1198) od vzniku státního útvaru Čechů do nástupu posledních Přemyslovců
 Země Koruny české – označení svazku zemí patřících pod korunu českého krále, zrušený reformou Marie Terezie
 České království – (za Vratislava II., Vladislava II., 1198-1918), od 1526 součást habsburských monarchií
 Česká republika – (1993-současnost) stát vzniklý rozdělením Československa

Název literárního díla
 Respublica Bojema – česky Český stát, též pod titulem O státě českém, dílo pobělohorského exulanta Pavla Stránského

Související články 
 Habsburská monarchie
 Rakouské císařství
 Rakousko-Uhersko
 Československo
 Protektorát Čechy a Morava
 Seznam představitelů českého státu